Läsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Läsjön (Idre socken, Dalarna), sjö i Härjedalens kommun och Älvdalens kommun,  (1,02 km²)
Läsjön (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (1,31 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn